General Enrique Mosconi kan syfta på följande platser:

Argentina 

 General Enrique Mosconi (kommunhuvudort), Formosa, 
 General Enrique Mosconi (ort), Salta, 

Robotskapade Argentinaförgreningar